Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Groër – polski lekarz i wykładowca
 Franciszek Ksawery Groër – polski lekarz 
 Hans Hermann Groër – katolicki duchowny